Mexikanische Hakennasennatter ist der deutsche Artname für folgende Schlangen (Gattung Hakennasennattern (Ficimia)):

 Ficimia olivacea (Gray, 1849)
 Ficimia streckeri (Taylor, 1931)